

Littérature 
 Le cadavre exquis est un jeu littéraire inventé par les surréalistes.
 Cadavre exquis, un roman de Félicien Marceau publié en 1942 en Belgique et en 2011 en France.
 Cadavre exquis, une bande dessinée de Pénélope Bagieu.

Cinéma et télévision 
 Cadavre exquis, première édition, un film québécois sorti en 2006.
 Cadavres exquis (Cadaveri eccellenti), un film italien de Francesco Rosi sorti en 1976.
 Les Cadavres exquis de Patricia Highsmith, une série de téléfilms.
 Cadavre exquis, film d'animation français sorti en 2018.

Épisodes de séries télévisées 
 Empire : Cadavre exquis (saison 2, épisode 4).
 The Good Wife : Cadavre Exquis (saison 2, épisode 18).
 Call Me Fitz : Le Cadavre exquis de Meghan Fitzpatrick (saison 3, épisode 7).
 NCIS : Enquêtes spéciales : Domino  partie / Cadavre exquis (saison 6, épisode 8).
 Lost Girl : Cadavres exquis (saison 2, épisode 8).
 Pretty Little Liars : Cadavres exquis (saison 2 épisode 5).

Musique

Album 

 Cadavre exquis, un album de L'Armée des 12 sorti en 2002 ;
 Cadavre exquis, un album de Therapie Taxi sorti en 2019.
 Cadavre exquis, un album de Eesah Yasuke sorti en 2021.

Paronyme 
Cadavrexquis, d'Amanda Lear

Chanson 
 Le Cadavre exquis, une chanson de Serge Gainsbourg.
 Cadavre exquis, une chanson de l'album Exquisite Corpse (« cadavre exquis » en anglais) de Daedelus avec TTC.

Criminalité 
La technique dite du « cadavre exquis » consiste à maquiller un assassinat en un crime anonyme, par exemple en braquant le magasin où la victime fait ses achats et en l'abattant (ainsi qu'éventuellement d'autres personnes s'y trouvant par hasard) pour faire passer le meurtre comme un dommage collatéral d'un simple braquage. Ce terme fut notamment utilisé pour parler d'une hypothèse concernant les mystérieuses tueries du Brabant.

Article connexe 
 Excellent Cadaver

Homonymie de titre